ID (skrót) – w informatyce – identyfikator użytkownika
 ID (skrót) – inteligentny projekt
 id – element osobowości
 id Software – producent gier FPP
 ID – album Anny Marii Jopek
 ID – album Michaela Patricka Kelly
 ID – album Libera
 ID – album Viki Gabor
 Investigation Discovery – kanał tematyczny poświęcony policyjnym śledztwom i zbrodniom.